Norwood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Norwood (Colorado)
Norwood (Georgia)
Norwood (Illinois)
Norwood (Kentucky)
Norwood (Louisiana)
Norwood (Massachusetts)
Norwood (Missouri)
Norwood (New Jersey)
Norwood (New York)
Norwood (North Carolina)
Norwood (Ohio)
Norwood (Pennsylvania)

en verder:
Norwood (Londen)
Norwood (North Yorkshire)
Norwood (Zuid-Australië)